Come By Chance (Australië), een gehucht in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
 Come By Chance (gemeente), een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland
 Come By Chance (baai), een baai bij die gemeente
 Come By Chance-estuarium, een estuarium van die baai
 Come By Chance River, een rivier die uitmondt in dat estuarium